Barracuda de San José